Honkavaara est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aarne Honkavaara (1924-2016), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1976), joueur finlandais de football

Voir aussi
Trophée Aarne-Honkavaara, récompense annuelle du hockey finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois